Парламентарните избори в Молдова през 2019 г. са проведени на 24 февруари. На тях са участвали 1 453 013 избиратели, което е 49,22 % от общия брой на гласуващи, включени в избирателните списъци.

Резултати

Източници 

2019
Избори през 2019 година
2019 година в Европа